Slovo mnohobuněční má více významů:

 synonymem pro říši živočichové (Animalia, Metazoa)
 mnohobuněčné organizmy jsou organismy, jejichž tělo se skládá z více buněk. Patří mezi ně zejména rostliny, houby a živočichové.